97. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 15–16 stycznia 2000 roku w Hamar, w Norwegii. Kobiety startowały po raz 25. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Pierwszy tytuł mistrzyni kontynentu wywalczyła Niemka Anni Friesinger. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Szósty złoty medal przypadł Holendrowi Rintje Ritsma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 23 łyżwiarki (22 sklasyfikowane) i 28 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2000 w sportach zimowych
2000 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze